79. mužské a 22. ženské mistrovství světa ve vzpírání se konalo od 5. do 13. listopadu 2011 v Paříži, hlavním městě Francie. Soutěže probíhaly v areálu Disneylandu, 30 km východně od francouzské metropole. Mistrovství světa ve vzpírání hostila Paříž už pošesté v historii. Předchozí světový šampionát se zde konal v roce 1950.

Nejúspěšnější výpravou se stala reprezentace Číny. Její členové vybojovali 6 titulů v olympijském dvojboji a celkem 16 zlatých medailí. ČLR rovněž vyhrála mužskou i ženskou klasifikaci podle bodů. Nejlepší výkony mistrovství v přepočtu na Sinclairovy body předvedli Číňan Lü Siao-ťün (472,16 S.) mezi muži a Ruska Naděžda Jevsťuchinová (332,56 b.) mezi ženami. Na mistrovství bylo ustanoveno 6 nových seniorských světových rekordů, z toho 5 v kategoriích žen.

Současně s udělením světových titulů a medailí na šampionátu vyvrcholila také hlavní část kvalifikace na nadcházející olympijské hry. Plnou kvótu 10 účastnických míst (6 mužů a 4 ženy) dokázaly vybojovat reprezentace Číny, Ruska a Jižní Korey.

Českou republiku reprezentovali 2 vzpěrači: Petr Petrov (celkově třicátý devátý v kategorii do 69 kg) a Libor Wälzer (celkově dvacátý sedmý v kategorii do 105 kg). Vzhledem ke špatnému postavení v kvalifikačním žebříčku po MS 2010 již Česká republika neusilovala o kvalifikaci na OH probíhající na MS a skončila daleko za příčkami, které by jí zajistily zisk účastnických míst na londýnských olympijských hrách.

Přehled medailistů

Muži

Ženy

Nově stanovené rekordy

Medaile podle zúčastněných zemí 
Pozn.: Pouze „velké“ dvojbojové medaile.

Kvalifikace na olympijské hry 

Na základě výsledků z Mistrovství světa v letech 2010 a 2011 bude rozdělena většina účastnických míst na Letní olympijské hry 2012 v Londýně. Konečné pořadí je následující, výsledky v důsledku dodatečných změn pořadí mohou podléhat změnám:

Muži 

Pozn. 1: Propočty Mezinárodní vzpěračské federace nezapočítávají výsledek reprezentantů Kosova a Niue, protože MOV dosud neregistruje tamní národní olympijské výbory. Ani jeden z reprezentantů těchto zemí však stejně nedosáhl na bodované příčky a na uvedené pořadí by tak započítání jejich výkonu nemělo žádný vliv.

Pozn. 2: Po Mistrovství světa 2010 byli kvůli dopingu diskvalifikováni Vietnamec Hoàng, Číňan Liao, Rumun Miculescu a Ramazanov z Turkmenistánu. Jejich bodové zisky byly dodatečně anulovány. Z jiných důvodů byly dále anulovány výsledky reprezentací Saúdské Arábie, Iráku, Tádžikistánu, Kamerunu, Mauriciu a Portorika.

Pozn. 3: Po Mistrovství světa 2011 byly dodatečně anulovány bodové zisky českého reprezentanta Libora Wälzera a slovenského reprezentanta Karola Samka.

Ženy 

Pozn. 1: Propočty Mezinárodní vzpěračské federace nezapočítávají výsledky reprezentantek Macaa, protože MOV dosud neregistruje tamní národní olympijský výbor. Bodový zisk reprezentantek Macaa však nestačil na zisk startovních míst na OH. Pokud by výsledky byly započítány, byly by mírně pozměněny bodové zisky ostatních států.

Pozn. 2: Po Mistrovství světa 2010 byla kvůli dopingu diskvalifikována Leila Lassouaniová z Francie a její bodový zisk byl dodatečně anulován. Z jiných důvodů byly dále anulovány výsledky reprezentací Hongkongu, Kamerunu, Mongolska a Portorika.

Pozn. 3: Po Mistrovství světa 2011 byly kvůli dopingu diskvalifikovány Olha Korobková z Ukrajiny, Shqiponja Brahjaová z Albánie a Yusoff Raihana Bintiová z Malajsie. Jejich bodové zisky byly dodatečně anulovány.

Odkazy

Reference a poznámky

Související články 
 Vzpírání
 Vzpírání na Letních olympijských hrách 2008
 Vzpírání na Letních olympijských hrách 2012
 Mistrovství Evropy ve vzpírání 2011
 Mistrovství Asie ve vzpírání 2011

Externí odkazy 
  Oficiální stránky mistrovství
  Oficiální stránky mistrovství na stránkách Francouzské federace vzpírání

Mistrovství světa ve vzpírání
Vzpírání ve Francii
Vzpírání v roce 2011
Sportovní události v Paříži